Matthew či Matt Smith může být:

 Matt Smith (* 1982) – britský herec
 Matthew Smith (programátor) (* 1965) – britský programátor
 Matthew H. Smith (* 1972) – americký politik
 Matthew Hudson-Smith (* 1994) – britský atlet, běžec